Рабу:

 Рабу — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Рабу, Шарль-Феликс-Анри (1803—1871) — французский писатель.
 Ноха Абд-Рабу (род. 1987) — египетская тхэквондистка, участница летних Олимпийских игр 2008 года, чемпионка Африки 2003 года.
 Хосни Абд-Рабу (род. 1984) — египетский футболист, полузащитника клуба «Исмаили» и сборной Египта.